24-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 20 января по 22 февраля 1957 года в Москве.

Турнирная таблица

Литература 
 XXIV шахматный чемпионат СССР : Бюллетень Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров СССР. Москва, 1957. № 1–14.
 XXIV первенство СССР // Шахматы за 1957 год. Москва, 1959. С. 5–85.

Чемпионаты СССР по шахматам
1957 год в шахматах
1957 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Январь 1957 года
Февраль 1957 года